Пово́лжский — микрорайон в составе Комсомольского района города Тольятти.

История 
Микрорайон Поволжский основан в 1980 году. В 1982 году Поволжский получил статус посёлка городского типа. После образования в ходе муниципальной реформы городского округа Тольятти вошёл в его состав как часть Комсомольского района. Законом Самарской области от 10 июля 2006 года о включении отдельных населенных пунктов в состав городского населенного пункта — города Тольятти Поволжский административно вошёл в состав города. 20 марта 2009 года постановлением мэра Тольятти посёлку был присвоен статус микрорайона.

Данные 
Население — 9577 жителей (данные на 1 января 2008).

Расположен приблизительно в 25 км к северо-востоку от основной части Комсомольского района Тольятти.
В микрорайоне имеется школа (№ 25), состоящая из двух корпусов, два детских сада (№ 138 и № 168), центр развития детского и юношеского творчества «Истоки» (в прошлом ДК «Истоки» и ДШИ № 8) и больница.

В микрорайоне расположен крупный свиноводческий комплекс "СВ-Поволжское" на 220 тысяч голов, построенный в 1980-х годах. Свиноводческий комплекс являлся градообразующим предприятием для данного микрорайона. С 1 марта 2011 комплекс объявлен банкротом и законсервирован.

Начиная с 2007 года в Поволжском начали проводить межрегиональные фестивали исторической реконструкции.

Близ микрорайона расположены предприятия по производству автокомпонентов АвтоВАЗагрегат и предприятие химической промышленности Тольяттиазот.

Население

Примечания

Ссылки 
 Информационно-аналитический сайт микрорайона Поволжский 
 В мкр. Поволжский открылось первое отделение МФЦ

Населённые пункты по алфавиту
Микрорайоны Тольятти
Бывшие посёлки городского типа Самарской области
населённые пункты, упразднённые в 2006 году
Исторические части Тольятти
населённые пункты, вошедшие в состав Тольятти